Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Autriche-Hongrie

États-Unis

Armée de l'Union 

 

 
 
 
28th Massachusetts Infantry
28th Ohio Infantry

Armée confédérée

France 
 d'artillerie
 de chasseurs à cheval
 de dragons
 du génie
28e groupe géographique
 d'infanterie
 d'infanterie coloniale mixte sénégalais
 d'infanterie légère
 d'infanterie territoriale
 interarmes d'outre-mer
 régional
 de tirailleurs tunisiens
 de transmissions

Royaume-Uni et Empire britannique

Pologne

Royaume de Prusse 
  d'infanterie « von Goeben » ( d'infanterie rhénan)

Empire russe

Union soviétique 

 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires